Tangled Up:

Песни 
 Tangled Up — песня британской группы Girls Aloud (2007)
 Tangled Up Tour — концертный тур и DVD британской группы Girls Aloud (2007)
 Tangled Up — песня голландской певицы Каро Эмеральд (2013)

См. также 

 Tangled Up in Blue — песня американского певца Боба Дилана (1975)
 Tangled Up in Blues — трибьют-альбом на песни американского певца Боба Дилана (1999)
 Tangled Up in Blue — книга британской журналистки Ровенны Дэвис (2011)
 Tangled — английское название мультфильма Рапунцель: Запутанная история